Вита́лий Алекса́ндрович Жи́лин () — российский военный историк и писатель, доктор исторических наук. Генерал-лейтенант в отставке.

Биография 
Родился 9 августа 1949 года в селе Погожее Тимского район Курской области.

В 1970 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. Командовал танковым взводом, ротой, батальоном в ЮГВ (Венгрия). В 1978 году с отличием окончил Военную академию бронетанковых войск. С 1978 по 1985 год служил в Забайкальском военном округе на должностях: начальника штаба — заместителя командира танкового полка, командира мотострелкового полка, командира соединения. С 1985 года — на различных ответственных должностях в Генштабе ВС СССР и России. Занимался научно-педагогической деятельностью.

В 1991 году с золотой медалью окончил Военную академию Генштаба. Заслуженный военный специалист России (1999). Член-корреспондент Академии военных наук, Международной академии наук о природе и обществе, почётный доктор наук РАЕН, академический советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Доктор исторических наук (2003), профессор. Член Союза писателей России.

19 августа 2003 года в Курске состоялась презентация его исторического исследования «Танковые рыцари соловьиного края».

Умер 2 мая 2013 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соавторстве:
 
 
 
 
 
 
 

Имеет около 90 научных и учебно-методических трудов.

Награды 
 Орден «За военные заслуги» (1996)
Награждён двумя орденами Русской православной церкви, медалями, в том числе иностранными, а также различными наградами научных и писательской организаций.

Решением правления Союза писателей баталистов и маринистов от 10 февраля 2011 года по итогам конкурса, проводимого Московской организацией Союза писателей России, на лучшее произведение, изданное в 2008—2010 годах, В. А. Жилин за вклад в патриотические традиции Отечества награждён медалью «Генералиссимус Александр Суворов».

Примечания

Литература 
 БКЭ. — Курск, 2004. — Т. 1, кн. 1. — С.276.

Ссылки 
 Жилин, Виталий Александрович на сайте Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. 

Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Доктора исторических наук
Академические советники РАРАН
Писатели России XXI века
Историки России
Члены Союза писателей России